Nyctalina är ett släkte av svampar. Nyctalina ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Nyctalina